Fritz Müller (1822–1897) brazil-német biológus, entomológus
Fritz Müller (1834–1895) svájci zoológus
Fritz Müller (1920–2001) német politikus